Charles Churchill – scrittore britannico del XVIII secolo
 Charles Churchill (1656-1714) – nobile, politico e generale britannico
 Charles Churchill –  generale e politico inglese